Stalingrad – nazwa miasta Wołgograd w latach 1925–61
 Stalingrad – radziecki film dokumentalny z 1943 r. w reżyserii Leonida Warłamowa
 Stalingrad – radziecki film wojenny z 1989 r. w reżyserii Jurija Ozierowa
 Stalingrad – niemiecki film wojenny z 1993 r. w reżyserii Josepha Vilsmaiera
 Stalingrad – rosyjski film wojenny z 2013 r. w reżyserii Fiodora Bondarczuka
 Stalingrad − stacja metra w Paryżu
 Stalingrad − album heavymetalowej grupy Accept

Zobacz też 
 Stalinogród
 Bitwa stalingradzka
 Madonna Stalingradzka